Haberfelner ist der Familienname von

 Erich Haberfelner (1902–1962), österreichischer Geologe
 Josef Haberfelner (1830–1913), österreichischer Geologe